G14 puede designar:
 El 'G14' o G8+5, grupo de países industrializados y emergentes, parte del G20.
 el G-14, grupo de los 14 clubes de fútbol más importantes de Europa.
 a G-14 Inmobiliarias, grupo empresarial del sector inmobiliario de España.